Tordera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tordera (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Tordera (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar